Центральный банк Кюрасао и Синт-Мартена () — центральный банк нидерландских территорий Кюрасао и Синт-Мартен.

Предыдущие названия банка:
 Bank van Leening (неофициально) 1828—1855;
 Банк Кюрасао (Curaçaosche Bank) 1855—1962;
 Банк Нидерландских Антильских островов (Bank van de Nederlandse Antillen) 1962—2010.

История 
6 февраля 1828 года в составе колониальной администрации, находившейся в Форт-Амстердам, создан отдел, состоявший первоначально из трёх клерков. Отдел формально не являлся банком, но получил неофициальное название «Bank van Leening».

В 1855 году создан государственный Банк Кюрасао, начавший в том же году выпуск банкнот.

В январе 1962 года банк переименован в Банк Нидерландских Антильских островов.

В 2010 году в связи с роспуском Нидерландских Антильских островов банк переименован в Центральный банк Кюрасао и Синт-Мартена.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Кюрасао
Группа надзорных органов международных финансовых центров
Нидерландские Антильские острова